White Tiger ("Tigre bianca" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
White Tiger, film statunitense del 1923 diretto da Tod Browning.
White Tiger o White Tiger - Operazione Tigre, film statunitense del 1996 diretto da Richard Martin.

Fumetti
White Tiger (In italiano: Tigre Bianca), personaggio dei fumetti della Marvel Comics.

Musica
White Tiger, gruppo metal statunitense.
White Tiger, primo album dei White Tiger.